Moonzy (ros. Лунтик и его друзья) – rosyjski serial animowany z 2006 roku.

Obsada (głosy) 
Jekatierina Gorochowska, Jelena Szulman, Anatolij Pietrow, Julija Rudina, Oleg Kulikowicz, Michaił Czerniak, Natalia Danilova, Elena Solovieva, Konstantin Bronzit, Swietłana Pismiczenko, Anna Słyńko

Fabuła 
Historia różowego stworka pochodzącego z Księżyca o imieniu Moonzy, który przybywa na Ziemię, na której zdobywa wielu leśnych przyjaciół. Każdego dnia Moonzy razem z przyjaciółmi przeżywa mnóstwo ciekawych przygód.

Wersja polska 
Serial emitowany w Polsce na kanale PULS 2 w bloku Junior TV od 14 października 2019 roku.

Polskie słowa w usta bohaterów włożyli przodownicy pracy ze: STUDIA PRL na zlecenie Telewizji Puls
Reżyseria: Bartosz Wesołowski
Dialogi:
 Agata Bornus (odc. 1-13),
 Piotr Cieński (odc. 14-26)
Nagranie, montaż i zgranie: Dawid Pietruszka – Studio PRL
Kierownictwo produkcji: Agata Bornus
Głosów użyczyli:
 Maciej Dybowski – Moonzy
Joanna Opozda – Moona
 Bartosz Wesołowski – Rysiek
 Klaudiusz Kaufmann – Ptysiek
 Agata Skórska – Bzik
 Maksymilian Michasiów – Hycuś
 Gracja Niedźwiedź – Kropka
W pozostałych rolach:
 Elżbieta Jędrzejewska – pani Żółw
 Anna Apostolakis – Bunia Alunia
 Przemysław Glapiński
 Zbigniew Konopka – Jan Pajęczyk
 Jan Kulczycki – Generał Żądło
 Janusz Zadura – pan Kopacz
oraz:
 Jarosław Domin – narrator
 Paweł Szczesny – Donald Dorzeczny
 Joanna Pach-Żbikowska –
 mama żuków,
 pijawka
i inni

Czytał: Jarosław Domin

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006